Бизенья () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.

Население составляет 332 человека (2008 г.), плотность населения составляет 7 чел./км². Занимает площадь 46 км². Почтовый индекс — 67050. Телефонный код — 0863.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bisegna.aq.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики